Ива́нковский се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине:

 Иванковский сельский совет — Андрушёвский район, Житомирская область.
 Иванковский сельский совет — Бориспольский район, Киевская область. 
 Иванковский сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.